Halltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Halltjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Halltjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Nedre Halltjärnen, sjö i Torsby kommun,  (4,38 ha)
Övre Halltjärnen, sjö i Sunne kommun, 
Halltjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Halltjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (4,86 ha)
Halltjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (7,07 ha)
Halltjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn